Cry Baby puede referirse a:

 Cry-Baby, película de 1990.
 The Crybaby (2000), álbum de Melvins.
 «Crybaby» (2000), canción de Mariah Carey.
 Cry Baby (2015), álbum de Melanie Martinez.
 Cry Baby Tour, gira realizada para promover dicho álbum.
 «Cry Baby» (2015), canción perteneciente al álbum homónimo.
 Cry Baby, personaje ficticio interpretado por Martinez.
 Crybaby (2016), mixtape de Lil Peep.
 «Cry Baby Cry» (1968), canción de The Beatles.
 Dunlop Cry Baby, pedal para guitarra.
 «Cry Baby» (2021), canción de Official Hige Dandism.